Il torneo di pugilato dei pesi massimi ai XVII Giochi panamericani si è svolto a Toronto dal 18 al 24 luglio 2015 e vi hanno preso parte 8 pugili di 8 differenti nazioni. Il limite di peso della categoria è di 91 chilogrammi e il campione uscente, vincitore a Guadalajara nel 2011, era il cubano Lenier Pero, presente anche a Toronto ma nella categoria dei supermassimi.

Risultati

Collegamenti esterni 
Risultati 91kg Toronto2015.org

Pugilato ai XVII Giochi panamericani